Izbicki – nazwisko polskie

Osoby 

 Bartosz Izbicki (1975 -) –  polski muzykolog, organista.
 Józef Izbicki właściwie Bejnisz Michalewicz (1876 - 1928) – polski działacz Bundu, pedagog i publicysta żydowskiego pochodzenia.
 Lech Izbicki (1926 - 2011) – polski lekarz, specjalista ortopedii.
 Norbert Izbicki (1799 - 1854) – dowódca Legionu Polskiego w Piemoncie z ramienia Hotel Lambert.

Strony ujednoznaczniające